Баян Еркеевич Давлетов (; 8 марта 1924, , Татарская АССР — 21 октября 1943, Лоевский район, Гомельская область) — участник Великой Отечественной войны, командир взвода 1281-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, лейтенант. Герой Советского Союза (1943, посмертно).

Биография 
Родился 8 марта 1924 года в селе Татарский Азибей в семье крестьянина. Татарин.

Окончил семь классов неполной средней школы. Работал в колхозе.

В 1942 году призван в ряды Красной Армии. Окончил военное училище. В боях Великой Отечественной войны — с мая 1943 года. Воевал на Центральном фронте. Участник Курской битвы.

Командир взвода 1281-го стрелкового полка комсомолец лейтенант Баян Давлетов первым со взводом форсировал Днепр. 17 октября 1943 года вёл ожесточённый бой за деревню Бывалки Лоевского района Гомельской области, уничтожил пулемёты противника, что способствовало успешному наступлению батальона.

21 октября 1943 года погиб в бою. Похоронен в деревне .

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу, лейтенанту Баяну Еркеевичу Давлетову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
 Награждён орденом Ленина.

Память 
 Именем Героя названа улица в с. Актаныш Актанышского района Республики Татарстан.
 Имя Б. Е. Давлетова носила пионерская дружина Татарско-Суксинской средней школы Актанышского района.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 Наши земляки — Герои Великой Отечественной войны.

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны